Fernández Flórez puede referirse a:

Isidoro Fernández Flórez, "Fernanflor" (1840 - 1902), periodista, crítico de arte y humorista español.
Wenceslao Fernández Flórez (1885 - 1964), escritor y periodista español.
Darío Fernández Flórez (1909 - 1977), novelista español, representante del tremendismo.